Lista de cidades-irmãs da cidade do Rio de Janeiro

  Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil (Lei nº 877/2011)
  Manaus, Amazonas, Brasil (Lei nº 980/2006)
  São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil (Lei nº 4.158/2005)
  São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brasil. (s: Lei Municipal 3436 de 2019)
  Colônia, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha (2011)
  Luanda, Província de Luanda, Angola (2011)
  M'banza Congo, Província do Zaire, Angola (2022)
  Buenos Aires, Argentina (1996)
  Puerto Varas, Chile
  Seul, Coreia do Sul (Lei nº 4.023/2005)
  São José, San José, Costa Rica (Lei nº 4.173/2005)
  Barcelona, Catalunha, Espanha (1972)
  Madrid, Comunidade de Madrid, Espanha (2022)
  Santa Cruz de Tenerife, Canárias, Espanha (1984)
  Atlanta, Geórgia, EUA (1972)
  Newark, Nova Jersey, EUA (Lei nº 4.351/2006)
  Montpellier, Hérault, França (Lei nº 5.241/2011) 
  Nantes, Loire-Atlantique, França (Lei nº 2.127/1994)
  Saint-Tropez, Var, França (Lei nº 4.366/2006)
  Jerusalém, Jerusalém, Israel (Lei nº 4.315/2006)
  Pesto, Itália
  Kobe, Hyōgo, Japão (1969)
  Casablanca, Grande Casablanca, Marrocos (2010)
  Ramala, Palestina (Lei nº 3.464/2002)
  Arganil, Distrito de Coimbra, Portugal (Lei nº 2.831/1999)
  Braga, Distrito de Braga, Portugal (Lei n.º 5919/2015)
  Cabeceiras de Basto,Distrito de Braga, Portugal (Lei nº 2.927/1999)
  Coimbra, Distrito de Coimbra, Portugal (Lei nº 4.817/2008)
  Espinho, Distrito de Aveiro, Portugal (Lei nº 2.653/1998)
  Guimarães, Distrito de Braga, Portugal (Lei nº 2.643/1998)
  Olhão, Distrito de Faro, Portugal (Lei nº 4.912/2008)
  Santo Tirso, Distrito do Porto, Portugal (Lei nº 3.062/2000)
  Vila Nova de Gaia, Distrito do Porto, Portugal (Lei nº 4.397/2006)
  Viseu, Portugal
  Liverpool, Merseyside, Reino Unido (Lei nº 3.793/2004)
  Bucareste, Romênia (Lei nº 3.467/2002)
  Rufisque, Rufisque, Senegal (Lei nº 3.152/2000)
  Túnis, Túnis, Tunísia (Lei nº 2.003/1993)
  Istambul, Istambul, Turquia (1965)
  Kiev, Ucrânia (Lei nº 4.917/2008)
  Caracas, Distrito Capital, Venezuela (Lei nº 4.260/2006)
  Lahore, Província do Panjabe, Paquistão (2015)
  Varsóvia, Mazóvia Polônia (2005)
  Adelaide, Austrália Meridional, Austrália
  Kaohsiung, Taiwan
  Udaipur, Rajastão, Índia (2015)
  Baku, Azerbaijão (2013)

São também consideradas cidades parceiras:

  Natal, Rio Grande do Norte, Brasil (2008)
  Salvador, Bahia, Brasil (2008)
  Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos (2007)
  Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá (2010)
  Miami Beach, Flórida, Estados Unidos (2007)

Política da cidade do Rio de Janeiro
Cidades Irmas
Geminações